Пол Кальдеро́н () — американский актёр.

Биография 
Родился в 1959 году в Пуэрто-Рико. В 6 лет вместе со своей семьёй переехал в Нью-Йорк, где он и рос на улицах Нижнего Ист-Сайда и испанского Гарлема. После некоторого времени, проведённого в колледже, он отправился в армию Соединённых Штатов служить пехотинцем за границей.

Вернувшись в штаты, Кальдерон занялся актёрской карьерой. Дебютировав на Нью-Йоркской сцене, он получил премию Obie за свою роль в Blade to the Heat в Общественном театре. Его самой известной бродвейской ролью стала роль, противопоставленная Роберту Де Ниро в постановке Cuba and His Teddy Bear. Кальдерон также играл в небродвейских пьесах, таких как Requiem For A Heavyweight и Divine Horsemen, и играл Ахиллеса в Troilus and Cressida в Центральном парке Нью-Йорка. Он — член-учредитель театра Touchstone, американского Народного театра и компании Labyrinth Theatre.

Кальдерон был изначально назначен на роль Джулса Уиннфилда в «Криминальном чтиве» Квентина Тарантнио, но в итоге роль досталась Сэмюэлю Л. Джексону. А Кальдерон сыграл эпизодическую роль бармена по имени Пол, который появляется в сцене диалога между Бучем Кулиджем и Марселлусом Уолласом.

Кальдерон является соавтором сценария криминальной драмы 1992 года «Плохой полицейский» с Харви Кейтелем, снятой режиссёром Абелем Феррара. В 2009 году он также участвовал в написании сценария для ремейка «Плохого полицейского» под названием «Плохой лейтенант», где главную роль сыграл Николас Кейдж.

Кальдерон сыграл в фильме «Последний замок» и в расхваленной критиками независимой картине «Женский бой». Всего актёр отметился заметными ролями более чем в трёх дюжинах картин, включая «Вне поля зрения», «Полицейские», «Четыре комнаты», «Фирма», «Зависимость», «Вопросы и ответы», «Море любви», «Наседки», «Король Нью-Йорка». Кроме того, он несколько раз появлялся в телесериалах, включая такие сериалы как «Закон и порядок» и «Полиция Майами» (серия «Everybody’s In Showbiz…»). Также снялся в видеоклипе, а фактически в короткометражном фильме на песню Майкла Джексона «Bad».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Пол Кальдерон на Allmovie